Чејковице могу бити:

 Чејковице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Чејковице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Чејковице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Чејковице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република